Großsteingrab Damerow steht für:

 Großsteingrab Damerow (Rollwitz), Großsteingrab bei Damerow, Rollwitz, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingräber bei Damerow (Neu Poserin), Großsteingräber bei Neu Damerow, Neu Poserin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingräber bei Damerow (Sassen-Trantow), Großsteingräber bei Damerow, Sassen-Trantow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern